Duplex – nelle telecomunicazioni, una modalità di trasmissione e ricezione di informazioni
TGV Duplex – treno ad alta velocità francese, appartenente alla famiglia dei TGV
Duplex - Un appartamento per tre – film commedia del 2003 diretto da Danny DeVito
Duplex – striscia a fumetti umoristica del fumettista statunitense Glenn McCoy, pubblicata in Italia su La settimana enigmistica
Duplex – tipo di acciaio inossidabile
Duplex – in geologia strutturale, tipo di struttura geologica